

Книги 
 «Блаженство народов» — поэма Ипполита Богдановича (посмертная публикация).
 «Громобой» — первая часть баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев».
 «Дева озера» — поэма Вальтера Скотта.

Литературоведение 
 «О сатире и сатирах Кантемира» — статья В. А. Жуковского.

Родились 
 8 января — Евгений Фёдорович Корш, русский журналист, издатель (умер в 1897).
 21 июня — Мануэль Пайно, мексиканский писатель-костумбрист (умер в 1894).
 28 июня – Мельхиор Мейр, немецкий поэт и писатель (умер в 1871)
 15 августа — Лауринас Ивинскис (), литовский писатель (умер в 1881).
 16 ноября — Карел Гинек Маха, чешский поэт-романтик (умер в 1836).
 11 декабря — Альфред де Мюссе (), французский поэт, драматург и прозаик (умер в 1857).
 24 декабря — Адам Станислав Красинский (), польский церковный деятель, филолог, поэт, переводчик (умер в 1891).

Скончались 
 13 июня — Иоганн Готтфрид Зойме (), немецкий писатель и поэт (родился в 1763).